Харківська область:

 Харківська область — адміністративно-територіальна одиниця УРСР і України з 27 лютого 1932 року по теперішній час.
 Харківська область — адміністративно-територіальна одиниця Збройних сил Півдня Росії в червні-грудні 1919 року.